MDL:
 MDL — код валюты Молдавский лей в международном стандарте ISO 4217.
 .mdl — сокращение от слова model (модель), расширение имени файла какой-либо модели:
 математическая модель, созданная программой MathWorks Simulink (начиная с Simulink 2012 заменён на формат .SLX)
 диаграмма или модель, созданная программным продуктом Rational Rose от IBM, который позволяет ускорить разработку приложений благодаря созданию кода на основе визуальных моделей с использованием UML (Unified Modeling Language)
 трёхмерная модель, используемая для персонажей и существ в игре Quake от компании id Software и в играх от компании Valve (Half-Life, Counter-Strike, Left 4 Dead и др.)
 трёхмерная модель, используемая популярной игрой Warcraft III (такие файлы представляют возможность текстового редактирования свойств модели перед её компиляцией в двоичный формат MDX, используемый игрой)
 трёхмерная модель самолёта или другого летательного аппарата, используемая симулятором полётов Microsoft Flight Simulator